Hagendorff ist der Familienname folgender Personen:

 Hugo Hagendorff (1813–1860), deutscher Schriftsteller
 Thilo Hagendorff (* 1987), deutscher Autor, KI-Forscher und Extremsportler